Een radarinstallatie waarmee objecten op of vlak boven de grond in de gaten worden gehouden
 Ground-penetrating radar of bodemradar, om objecten in/onder de grond te (onder)zoeken